El Torneig de Stanford 2011, oficialment conegut com a Bank of the West Classic 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 40a edició del torneig es va celebrar entre el 25 i el 31 de juliol de 2011 al Taube Tennis Center de Stanford, Califòrnia, Estats Units.

La tennista local Serena Williams va guanyar el primer títol de la temporada després d'haver estat gairebé un any lesionada.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011